Repelón kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Repelón (ort), Atlántico, 
 Repelón (kommun), Atlántico,